Giannelli est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Alessandro Giannelli (1963-) cycliste italien ;
 Emilio Giannelli (1936-), dessinateur italien ;
 Enrico Giannelli (1854-1945), peintre italien
 Fred Giannelli (1960-), producteur américain de musique électronique ;
 John Gianelli (1950-), joueur américain de basket-ball ;
 Simone Giannelli (1996-), joueur italien de volley-ball ;
 Steve Giannelli (-), acteur américain.

C'est également un prénom :
 Giannelli Imbula (1992-), footballeur français d'origine congolaise.